Souleymane Dela Sacko (Niamei, 15 de julho de 1993) é um futebolista profissional nigerino que atua como meia.

Carreira 
Souleymane Dela Sacko representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013